Ге́йде (, ) — голландське та німецька прізвище. Також — Хейде, Гайде, Хайде.

Персоналії

Прізвище 
 Ге́йде — нідерландське і німецьке прізвище.

 Вернер Гейде (1902–1964) — німецький психіатр. Військовий злочинець.
 Вільгельм Карлович Гейде (1824–1888) — академік архітектури.
 Маріанна Марківна Гейде (р. 1980) — російський поет, прозаїк, перекладач.
 Йоганн Еріх Гейде (1892–1979) — німецький філософ та психолог.
 Ян ван дер Гейде (1637–1712) — голландський живописець.

Топоніми

Гейде — місто у Шлезвіг-Гольштейні.

Інше 
 Теорема Хейде

Німецькі прізвища
Нідерландські прізвища